1098 км — остановочный пункт Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1098 километр).

Находится в 1,5 км к северо-востоку от центральной части посёлка Душкачан Северо-Байкальского района Республики Бурятия.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Бурятии
Остановочные пункты Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Станции и платформы БАМа
Транспорт Северо-Байкальского района